Венгерский кризис:

 Венгерский кризис (1905—1906)
 Венгерское восстание 1956 года